Фило́ксен ( — «гостеприимный, радушный» от  — «любимый, милый, дорогой, друг» +  — «чужой, чужеземный, посторонний, чужестранец, иноземец, странник»; ) — мужское личное имя. Известные носители:
 Филоксен Лексикограф (Philoxenus) — автор латино-греческого глоссария (Glossarium latino-graecum), значимого приводимыми в нём ссылками и извлечениями из римских поэтов и прозаиков.
 Филоксен Маббугский или Филоксен Иерапольский (ум. 523 году) — богослов-монофизит начала VI века; один из самых почитаемых святых яковитской церкви.
 Филоксен (поэт) (435 до н. э. — 380 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор дифирамбов.
 Филоксен (сатрап) (IV век до н. э.) — сатрап Киликии.
  — индо-греческий царь (100—95 до н. э.).
 Филоксен из Эретрии — живописец из Эретрии, ученик .
  (I век до н. э.) — автор труда по хирургии из Александрии.
  (I век до н. э.) — грамматик из Александрии.
 Флавий Феодор Филоксен (конец V — начало VI веков) — восточный римский политик и военачальник; возможно автор глоссария (Филоксен Лексикограф).

Другое
 Цистерна Филоксена — древнее подземное водохранилище Константинополя.
  — ударный кратер на Меркурии.
  — род насекомых в подсемействе Saprininae.

Примечания